Суперкубок Англії з футболу 2014 — 92-й розіграш турніру. Матч відбувся 10 серпня 2014 року між чемпіоном Англії «Манчестер Сіті» та володарем кубку Англії «Арсеналом».

Матч

Деталі

Посилання 
Матч на soccerway 

2014
Англія
Серпень 2014
2014 в англійському спорті